Абърдийн може да се отнася за:
 Градове
 Абърдийн (Шотландия)
 Абърдийн (Хонконг)
 В САЩ
 Абърдийн (Айдахо)
 Абърдийн (Вашингтон)
 Абърдийн (Южна Дакота)
 Абърдийн (област), област в Шотландия
 „Абърдийн (филм)“, филм от 2000 г. на норвежкия кинорежисьор Ханс Петер Мулан